

Persone
 Carlo Avarna di Gualtieri (1757-1836) – politico italiano
 Gaetano Maria Avarna (1758-1841) – vescovo cattolico italiano
 Giuseppe Avarna (1843-1916) – ambasciatore e politico italiano
 Giuseppe Avarna (1916-1999) – poeta e scrittore italiano
 Nicolò Avarna (1830-1920) – nobile, imprenditore e politico italiano

Altro
 Avarna – famiglia nobile italiana
 Palazzo Avarna – palazzo messinese distrutto dal terremoto del 1908